Vicent – forma catalana del nome proprio di persona italiano Vincenzo
78071 Vicent – asteroide della fascia principale
Francesh Vicent – scacchista spagnolo

Pagine correlate
Vincent
Vicente (disambigua)